Кряучю́нас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Кряучюнас, Йонас (1864—1941) — литовский общественный деятель и работник литовской печати.
 Кряучюнас, Феликсас (1911—1977) — литовский баскетболист и тренер, двукратный чемпион Европы в составе сборной Литвы.
 Кряучюнас, Эдвардас (1913—1992) — американский баскетболист литовского происхождения, брат Феликсаса Кряучюнаса.